Мирза Мамедов
 Мамедов, Мирза Самед оглы (1913—1945) — сержант, наводчик противотанкового орудия.
 Мамедов, Мирза Рагим оглы (1909—1973) — советский педагог и государственный деятель.